Randone ist der Familienname folgender Personen:
 Belisario Randone (1906–1998), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Gianfranco Randone (* 1970), italienischer Musiker
 Salvo Randone (1906–1991), italienischer Schauspieler